

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Zbydniów – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów 
 Zbydniów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany